Župnija Ljubljana je lahko:

 Župnija Ljubljana - Barje
 Župnija Ljubljana - Bežigrad
 Župnija Ljubljana - Črnuče
 Župnija Ljubljana - Dravlje
 Župnija Ljubljana - Fužine
 Župnija Ljubljana - Ježica
 Župnija Ljubljana - Kašelj/Zalog
 Župnija Ljubljana - Kodeljevo
 Župnija Ljubljana - Koseze
 Župnija Ljubljana - Marijino oznanjenje
 Župnija Ljubljana - Moste
 Župnija Ljubljana - Podutik
 Župnija Ljubljana - Polje
 Župnija Ljubljana - Rakovnik
 Župnija Ljubljana - Rudnik
 Župnija Ljubljana - Stožice
 Župnija Ljubljana - Sv. Jakob
 Župnija Ljubljana - Sv. Križ
 Župnija Ljubljana - Sv. Nikolaj (stolna župnija)
 Župnija Ljubljana - Sv. Peter
 Župnija Ljubljana - Sv. Trojica
 Župnija Ljubljana - Šentvid
 Župnija Ljubljana - Šiška
 Župnija Ljubljana - Šmartno ob Savi
 Župnija Ljubljana - Štepanja vas
 Župnija Ljubljana - Trnovo
 Župnija Ljubljana - Vič
 Župnija Ljubljana - Zadobrova